Атака лёгкой кавалерии — наступление британской кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции русской армии в ходе Балаклавского сражения во время Крымской войны (1854). 
 «Атака лёгкой кавалерии» — стихотворение Альфреда Теннисона. Им инспирированы: 
 «Атака лёгкой кавалерии» — немой короткометражный фильм Джеймса Сирл-Доули (США, 1912). 
 «Атака лёгкой кавалерии» — фильм-мелодрама режиссёра Майкла Кёртиса (США, 1936).
 «Атака лёгкой кавалерии» — фильм режиссёра Тони Ричардсона (Великобритания, 1968).